Gomphales är en ordning av svampar. Gomphales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gomphales